Joel Kinnaman (né en 1979), acteur suédo-américain, demi-frère de Melinda ;
  (1877-1961), archéologue américain ;
  (née en 1953), actrice et danseuse américaine ;
 Melinda Kinnaman (née en 1971), actrice suédo-américaine, demi-sœur de Joel.